CEV kan avse
Confédération Européenne de Volleyball – europeiska volleybollförbundet
Crew Exploration Vehicle (Orion) – en del av NASAs Vision for Space Exploration